A Sile utalhat a következőkre:

 Sile, folyó Olaszországban
 Şile, Isztambul tartomány egyik körzete Törökországban